Příjmení Vojíř nosí více významných osobností:

 Miloš Vojíř (* 1938) – český fotograf 
 Oldřich Vojíř (* 1961) – český politik
 Petr Vojíř (* 1964) – český fotbalista, útočník
 Vladimír Vojíř (1946–2016) – český speleolog, fotograf a novinář
 Zdeněk Vojíř (1937–2007) – český politik a stavební inženýr